Molvenesi – abitanti di Molvena
Molvenesi – abitanti di Molveno